

Geografia
Harmon – villaggio dell'Illinois
Contea di Harmon – contea dell'Oklahoma

Televisione 

 Harmon – serie televisiva del 2018

Persone